Ville Pokka (né le  à Tornio en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace.

Biographie

En club 
Pokka est formé par le club du TIHC, il fait ses premiers pas en junior en 2008. En 2010, il commence à jouer dans la SM-liiga, avec le Kärpät Oulu. Lors du repêchage d'entrée dans la KHL 2012, il est repêché au premier tour par l'Avangard Omsk, puis lors du repêchage de la LNH 2012, il est repêché au deuxième tour au  par les Islanders de New York.

Au niveau international 
Pokka représente la Finlande en sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2008-2009 || TIHC U16 ||Jr. C SM-sarja Q ||10 ||2 ||4 ||6 ||10 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009 ||  TIHC U16|| Jr. C I-divisioona|| 20|| 13|| 20|| 33|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Kärpät Oulu U18 || Jr. B SM-sarja || 5|| 0|| 5|| 5|| 10|| 5|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2009-2010 || Kärpät U16 || Jr. C SM-sarja Q || 5 || 5 || 3 || 8 || 4 || 5 || 2 || 5 || 7 || 27 
|-
| 2009-2010 || Kärpät U16 || Jr. C SM-sarja || 9|| 5|| 9|| 14|| 0|| 2|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
| 2010-2011|| Kärpät U20 || Jr. A SM-liiga || 32 || 6 || 15 || 21 || 16 || 1 || 0 || 1 || 1 || 2 
|-
| 2010-2011 || Kärpät U18 || Jr. B SM-sarja || 3|| 0|| 2|| 2|| 0|| 9|| 0|| 7|| 7|| 8
|-
| 2010-2011 || Kärpät || SM-liiga || 2|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011 || Kiekko-Laser || Mestis || 3|| 0|| 3|| 3|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Kärpät || SM-liiga|| 35|| 0|| 3|| 3|| 12|| 9|| 0|| 3|| 3|| 2
|-
| 2011-2012 || Kärpät U20 || Jr. A SM-liiga || 4 || 3 || 4 || 7 || 2 || - || - || - || - || -
|-
|2012-2013|| Kärpät|| SM-liiga|| 47|| 6|| 6|| 12|| 8|| 3|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
| 2013-2014|| Kärpät || Liiga || 54|| 6|| 21|| 27|| 16|| 16|| 2|| 9|| 11|| 10
|-
| 2014-2015 || IceHogs de Rockford || LAH || 68 || 8 || 22 || 30 || 16 || 8 || 0 || 3 || 3 || 0
|-
| 2015-2016 || IceHogs de Rockford || LAH || 76 || 10 || 35 || 45 || 24 || 3 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2016-2017 || IceHogs de Rockford || LAH || 76 || 6 || 24 || 30 || 35 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || IceHogs de Rockford || LAH || 46 || 4 || 18 || 22 || 20 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Senators de Belleville || LAH || 23 || 3 || 8 || 11 || 8 || - || -|| - || -|| -
|-
| 2018-2019 || Avangard Omsk || KHL || 61|| 7|| 10|| 17|| 8 || 19|| 2|| 1|| 3|| 6 
|-
| 2019-2020 || Avangard Omsk || KHL ||62 || 1 || 12 || 13 || 18|| 6 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
| 2020-2021 || Avangard Omsk || KHL || 31 || 4 || 9 || 13 || 8|| 24 || 1 || 4 || 5 || 10
|-
| 2021-2022 || Avangard Omsk || KHL || 39 || 3 || 8 || 11 || 16 || 2 || 0|| 1|| 1|| 2

Au niveau international 

|-
| 2011 || align=left| Finlande U17 || align="left"| Défi mondial des moins de 17 ans || 5|| 0|| 1|| 1|| 4|| || align="left"|
|-
| 2011 || align=left| Finlande U18 || align="left"| Championnat du monde -18 ans || 6|| 0|| 0|| 0|| 2|| || align="left"| place
|-
| 2012 || align=left| Finlande U20 || align="left"| Championnat du monde junior || 7|| 1|| 3|| 4|| 4|| || align="left"| place
|-
| 2012 || align=left| Finlande U18 || align="left"| Championnat du monde -18 ans || 7|| 1|| 5|| 6|| 4|| || align="left"| place
|-
| 2013 || align=left| Finlande U20 || align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 2|| 4|| 6|| 2|| || align="left"|  place
|-
| 2014 || align=left| Finlande U20 || align="left"| Championnat du monde junior || 7|| 1|| 3|| 4|| 4|| +7|| align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2016 || align=left| || align=left|Championnat du monde || 10 || 0 || 2 || 2 || 0 || +5 || align=left| Médaille d'argent
|-
| 2016 || align=left| Finlande || align=left|Coupe du monde || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || -2 || align=left| place
|-
| 2018 || align=left| Finlande || align=left|Championnat du monde || 8 || 0 || 0 || 0 || 0 || -4 || align=left| place
|-
| 2021 || align=left| Finlande || align=left|Championnat du monde || 10 || 0 || 2 || 2 || 4 || +6 || align=left|  Médaille d'argent
|-
| 2022 || align=left| Finlande|| align=left| Jeux olympiques || 6|| 1|| 2|| 3|| 0|| +5|| align=left| Médaille d'or
|-
| 2022 || align=left| Finlande||align="left"| Championnat du monde || 8|| 0|| 2|| 2|| 0|| +2|| align="left"|  Médaille d'or

Références 

Naissance en juin 1994
Naissance à Tornio
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Champion olympique de hockey sur glace
Champion olympique finlandais
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la KHL
Choix de repêchage de l'Avangard Omsk
Choix de repêchage des Islanders de New York
Joueur du Kärpät Oulu
Joueur du Kiekko-Laser
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des IceHogs de Rockford
Joueur des Senators de Belleville
Joueur de l'Avangard Omsk
Champion de la Coupe Gagarine
Gagnant du trophée Matti-Keinonen